Wyndham – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico
 Wyndham – miasto w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Wyndham – wieś w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Wyndham – miasto w Nowej Zelandii
 City of Wyndham – jednostka samorządowa w Australii, w aglomeracji Melbourne
 Wyndham Worldwide – amerykański holding hotelarski z siedzibą w stanie New Jersey